SG har flere betydninger:

 Gibson SG – Gibson SG, en elektrisk guitar
 Shooting guard – spillerposition i basketball
 .sg − topniveaudomænet for Singapore (se også: internetdomæne).